Griechisch-orthodoxe Kirche St. Georg steht für:

 St. Georg (Beirut, griechisch-orthodoxe Kirche), Kirche in Beirut, Sitz des Metropoliten
 St. Georg (Kairo), Kirche des Heiligen Patriarchal-Klosters St. Georg, Kairo
 San Giorgio dei Greci, Venedig